Dowlat steht für:
 Dowlat (Teheran), Stadtteil der iranischen Hauptstadt Teheran
 Carol Cuffy-Dowlat (1957–2017), trinidadische Politikerin, Anwältin und Radiomoderatorin